Японская соккер-лига 1971 — 7-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Ёкояма, Кэндзо
Араи, Кодзо

Ямагути, Ёситада
Оги, Аритацу
Ёсимура, Нельсон
Фудзисума, Нобуо
Миямото, Тэруки
Сугияма, Рюити
Камамото, Кунисигэ
Нагаи, Ёсикадзу

Ссылки
RSSSF 

Япония
1971
Спорт в Японии в 1971 году